Финал Кубка Испании по футболу 1999/2000 состоялся 27 мая 2000 года. «Эспаньол» оказался сильнее мадридского «Атлетико» со счётом 2:1.

Путь к финалу

Финал

Ссылки 
 Отчёт на linguasport.com

2000
Испания
Матчи ФК «Эспаньол»
Матчи ФК «Атлетико Мадрид»
События 27 мая
Май 2000 года
Спорт в Испании в 2000 году
Спортивные соревнования в Валенсии